

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 4 podstawowe
 Porzecze – część wsi Bobrowniki woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Porzecze – część wsi Lipnica Górna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Porzecze – część wsi Lipnica Murowana w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Porzecze – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń
 Porzecze – część wsi Tłuczewo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia
 Porzecze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Miedziana Góra 
 Porzecze – przysiółek wsi Wólka Kłucka w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Porzecze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Boleszkowice 
 Porzecze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo

Białoruś

Obwód brzeski 
 Porzecze – wieś w obwodzie brzeskim

Obwód grodzieński 
 Porzecze – wieś w rejonie brzostowickim
 Porzecze – wieś w rejonie grodzieńskim
 Porzecze – stacja kolejowa w ww. miejscowości 
 Porzecze – wieś w rejonie lidzkim
 Porzecze – wieś w rejonie nowogródzkim
 Porzecze – wieś w rejonie słonimskim
 Porzecze – wieś w rejonie zdzięciolskim

Obwód homelski 
 Porzecze – wieś w obwodzie homelskim

Obwód miński 
 Porzecze – wieś w rejonie mołodeczańskim
 Porzecze – wieś w rejonie puchowickim

Obwód witebski 
 Porzecze – wieś w rejonie dokszyckim
 Porzecze – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze
 Porzecze - jak wyżej.
 Porzecze – wieś w rejonie głębockim
 Porzecze – wieś w rejonie lepelskim
 Porzecze – wieś w rejonie orszańskim
 Porzecze – wieś w rejonie rossońskim
 Porzecze – wieś w rejonie sienneńskim
 Porzecze – wieś w rejonie szarkowszczyńskim
 Porzecze – wieś w rejonie tołoczyńskim
 Porzecze – wieś w rejonie witebskim

Ukraina 
 Porzecze – wieś w obwodzie mikołajowskim
 Porzecze – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie gródeckim
 Porzecze – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie jaworowskim
 Porzecze – wieś w obwodzie ługańskim

Zobacz też 
 Mariańskie Porzecze, Porzecze Zadwórne, Porzecze Gruntowe (2 miejscowości ukraińskie).

Linki zewnętrzne